

Ащисайський сільський округ — адміністративна одиниця, Мугалжарський район, Актюбинська область
 Ащисайський сільський округ — адміністративна одиниця, Чингірлауський район, Західноказахстанська область

Дивись також 
 Ащисай